SFFC ist die Abkürzung für:

 Franziskanerinnen von der christlichen Liebe, Wiener Franziskanerinnengemeinschaft
 Syndicat Français de la Critique de Cinéma, französische Filmorganisation

Abkürzung